Flach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Georg Flach (1778–1846), svensk militär och ämbetsman
 Jacques Flach (1846–1919), fransk historiker
 Johan Fredrik Flach (1700–1759), svensk jurist
 Jörgen Flach (född 1953), svensk musiker
 Ken Flach (1963–2018), amerikansk tennisspelare
 Marianne Flach (1937–2006), svensk reklamkvinna och festarrangör
 Miles Flach (1902–1974), svensk militär
 Sigge Flach (1839–1921), svensk lanthushållare
 Sixten Flach (1826–1902), svensk godsägare och politiker
 Thomas Flach (född 1956), tysk seglare
 Ulrik Ferdinand Flach (1820–1891), svensk läroboksförfattare
 Wilhelm Flach (1857–1920), svensk ämbetsman

Tyska efternamn